Roberto Antonio Anzora Quiroz es un abogado y notario salvadoreño. Es el actual presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador desde el 28 de agosto de 2020.

Carrera política 

Ingresó a la Corte de Cuentas en 1992 como colaborador administrativo. Fue electo por la Asamblea Legislativa como segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República del 28 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 2020. Posteriormente fue electo Presidente de dicha institución, cargo que ostenta hasta el presente.